ABJ (motorfiets), een historisch Brits bedrijf dat fietsen en lichte motorfietsen maakte
 Luchthaven Port Bouet, (ICAO: ABJ, ICAO: DIAP), een luchthaven in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust